Rajapaksa è un cognome singalese.

Ajith Rajapakse – politico singalese
Basil Rajapaksa – politico singalese
Chamal Rajapaksa – politico singalese
D. A. Rajapaksa – politico singalese
D. M. Rajapaksa – politico singalese
George Rajapaksa – politico singalese
Gotabaya Rajapaksa – politico singalese
Gunathilaka Rajapaksha – politico singalese
Lakshman Rajapaksa – politico singalese
Lalitha Rajapakse – politico singalese
Mahinda Rajapaksa – politico singalese
Namal Rajapaksa – politico singalese
Nirupama Rajapaksa – politico singalese
Shasheendra Rajapaksa – politico singalese
Suranimala Rajapaksha – politico singalese
Thilak Rajapaksha – politico singalese
Wijeyadasa Rajapakshe – politico singalese